Когда миры столкнутся ():

  — научно-фантастический роман 1932 года Филиппа Уайли и Эдвина Балмера.
 Когда миры столкнутся — адаптация романа, фильм 1932 года.
  — эпизод «Числа».
  — профессиональная борьба с оплатой за просмотр в 1994 году.
  — многофункциональная ролевая игра, в которой используются Rifts для перемещения игроков в параллельные и новые миры.